Als Eulenspiegelhaus werden bezeichnet:

 Eulenspiegelhaus (Braunschweig)
 Eulenspiegelhaus (Osterwieck)
 Eulenspiegel-Museum in Mölln